Манифе́ст об учрежде́нии министе́рств — первый акт министерской реформы 1802-11 гг., регламентировавший деятельность отраслевых управленческих органов в Российской империи. Издан 8 сентября 1802 года императором Александром I.

Содержание 
Манифест учреждал восемь министерств:
 Военных сухопутных сил
 Морских сил
 Иностранных дел
 Юстиции
 Внутренних дел
 Финансов
 Коммерции
 Народного просвещения

Новыми были Министерство внутренних дел и Министерство народного просвещения.

Провозглашалось, что каждый министр будет иметь инструкцию, которая точно определит объём его полномочий. Все вопросы, превышавшие министерскую власть, разрешались императором, на основании министерского доклада по данному вопросу.

Причины принятия манифеста 

Работа отраслевых органов управления — коллегий, созданных ещё при Петре I, не удовлетворяла насущным потребностям нового века.
Во-первых, на протяжении XVIII столетия число коллегий значительно возросло по сравнению с эпохой царствования Петра: зачастую эти органы подменяли друг друга, так как одна и та же функция бывала возложена сразу на несколько коллегий. Бывало и обратное — какая-либо функция оставалась вне ведения коллегии.
9 коллегий, 2 учреждения, имевшие статус коллегий, канцелярия генерал-прокурора, сосредоточившая управление внутренними делами, юстицией и финансами, и около 14 других коллежских учреждений, а также 10 центральных учреждений придворного управления, подчиненных непосредственно императору, в совокупности составляли неповоротливый и плохо управляемый массив.

Эти учреждения, возникавшие на протяжении всего XVIII века и ещё продолжавшие действовать к 1801 году, по замечанию советского историка А. В. Чернова, «…не сложились в централизованные отрасли управления. Их внутренняя структура отличалась неопределенностью и неединообразием». Противоречивым был и правовой статус многих учреждений, что порождало неопределенность самого вида этих учреждений (то есть невозможность их юридической идентификации).

Во-вторых, в коллегиях отсутствовала персональная ответственность конкретных лиц — все решения принимались коллегиально.

В «Манифесте об учреждении министерств» должны были отразиться новые требования, предъявляемые к управлению государством:
 Персональная ответственность руководителей и исполнителей.
 Образование новых отраслевых органов — министерств, которых было восемь. Это численное сокращение, по сравнению с «расплодившимися» учреждениями, позволяло повысить оперативность в работе учреждений.

Значение манифеста 
Манифест явился важнейшим этапом в преодолении кризиса государственного управления, в реформировании системы центральной власти в России. Он явился основой для важнейшего документа — «Общего учреждения министерств», более чётко определившего министерские полномочия.

Литература 
 
 

Министерства Российской империи
Реформы Александра I
Источники права в Российской империи
Учреждение министерств
Сентябрь 1802 года